За время работы станции на ней побывало 137 человек из 12 стран мира (из них 102 уникальных — 19 по два раза, 4 по три раза, 1 четыре раза и 1 пять раз).
Выполнено 27 международных исследовательских программ в течение 2028 суток.

Примечания

Ссылки 
 http://www.energia.ru/energia/mir/mir-chron86.html
Орбитальная станция «Мир»
Списки космонавтов